

Astronomia 
 Mira – stella variabile della costellazione della Balena
 Variabile Mira – classe di stelle variabili pulsanti
 3633 Mira – asteroide della fascia principale

Geografia 

 Mira – comune italiano nella città metropolitana di Venezia
 Mira – comune spagnolo
 Mira – comune portoghese
 Mira Loma – località statunitense della California
 Mira – antica città greca della Licia, oggi Demre in Turchia
 Mira Estrela – comune del Brasile nello Stato di San Paolo, parte della mesoregione di São José do Rio Preto e della microregione di Fernandópolis.
 Mira-Bhayandar – città dell'India situata nel distretto di Thane, nello stato federato del Maharashtra
 Mira – fiume del Portogallo
 Mira – fiume dell'Ecuador
 Mira – antico stato dell'Asia Minore

Persone 

 Mira – nome proprio femminile
 Alison Henrique Mira, meglio noto come Alison – calciatore brasiliano
 Giovanni Mira – storico italiano
 Martino Mira – vescovo cattolico italiano
 Mira – Maria Mirabela Cismaru, cantante rumena

Personaggi immaginari 
 Mira – personaggio dell'anime Bakugan Battle Brawlers: New Vestronia e opere correlate
 Mira – personaggio del videogioco Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords
 Mira – personaggio della serie Encantadia

Altro 
 Mira – termine della balistica
 Mira – film del 1971 diretto da Fons Rademakers
 Mira – singolo di Ensi del 219
 Mira – genere di Lepidotteri Mirinidae, descritto da Otto Staudinger nel 1887
 MIRA – partito politico Colombiano

Altri progetti